Terek (rivier), een rivier in Georgië en Rusland
Terek (stad),  een stad in Kabardië-Balkarië, Rusland
Terek Grozny, een voetbalclub uit Grozny, Rusland